Skirving ist der Familienname folgender Personen:

 Angie Skirving (* 1981), australische Hockeyspielerin
 William Skirving (* ca. 1745–1796), Reformer in Schottland